Тайя (нем. Thaya) — название реки Дие на территории Австрии.
 Немецкая Тайя — одна из двух рек, образующих основное течение реки Тайя (вторая — Моравска-Дие).
 Тайя (община) (нем. Thaya) — ярмарочная община в Австрии.
 Тайя, Маауйя ульд Сиди Ахмед (род. 1941) — мавританский военный и политический деятель, премьер-министр в 1981—1984 и глава Мавритании в 1984—2005 г.г., полковник.

См. также 
 Тайяталь — национальный парк